La A1 Ethniki 2007-2008 è stata la 68ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del , al 29º titolo.

Le squadre partecipanti sono 14: le retrocesse  e  sono rimpiazzate dal  e dal , provenienti dalla A2 Ethiniki 2006-2007.

La stagione regolare si è conclusa con il  al 1º posto.
Al termine del campionato retrocedono in A2 Ethniki il  e l'.

Risultati

Stagione regolare

Tabellone

Calendario

Playoff

Quarti di finale 
La serie è al meglio delle 3 partite. L'ordine delle partite è: gara-1, ed eventuale gara-3 in casa della meglio classificata.

Panathīnaïkos-Olympia Larissa

Paniōnios-Panellīnios

Aris-Maroussi

Olympiakos-AEK

Semifinali 
La serie è al meglio delle 5 partite. L'ordine delle partite è: gara-1, gara-3 ed eventuale gara-5 in casa della meglio classificata; gara-2 ed eventuale gara-4 in casa della peggio classificata.

Panathīnaïkos-Paniōnios

Olympiakos-Maroussi

Finale 3º/4º posto 
La serie di finale per il 3º e 4º posto, valevole per l'accesso alla Eurolega, è al meglio delle 5 partite. L'ordine delle partite è: gara-1, gara-3 ed eventuale gara-5 in casa della meglio classificata; gara-2 ed eventuale gara-4 in casa della peggio classificata.

Paniōnios-Maroussi

Finale 1º/2º posto 
La serie di finale per il 1º e 2º posto è al meglio delle 5 partite. L'ordine delle partite è: gara-1, gara-3 ed eventuale gara-5 in casa della meglio classificata; gara-2 ed eventuale gara-4 in casa della peggio classificata.

Panathīnaïkos-Olympiakos

Formazione vincitrice

Statistiche

Stagione regolare

Totali

Premi e riconoscimenti
A1 Ethniki MVP:  Dīmītrīs Diamantidīs, 
A1 Ethniki MVP finali:  Dīmītrīs Diamantidīs, 
A1 Ethniki allenatore dell'anno:  Soulīs Markopoulos, 
A1 Ethniki miglior giovane:  Ian Vougioukas, 
Quintetto ideale della A1 Ethniki:
  Vasilīs Spanoulīs, 
  Anthony Grundy, 
  Dīmītrīs Diamantidīs, 
  Jeremiah Massey, 
  Iōannīs Mpourousīs,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2007
Pallacanestro nel 2008
2007-2008